Carlo Pozzi ist der Name folgender Personen:

* Carlo Ignazio Pozzi (1786–1842), deutsch-schweizerischer Maler, Architekt und Bühnenbildner
 Carlo Luca Pozzi (1734–1812), Schweizer Stuckateur
 Carlo Maria Pozzi (1676–1747), Schweizer Stuckateur

Siehe auch:
 Pozzi (Künstlerfamilie aus dem Tessin)